sóbánya (üzem)
 Sóbánya (település)